Поляницька сільська рада — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України:

 Поляницька сільська рада — Івано-Франківська область, м. Болехів
 Поляницька сільська рада — Івано-Франківська область, м. Яремче